CSS Tennessee ist eine Bezeichnung folgender Schiffe:

 Republic (Schiff, 1853), US-amerikanischer Schaufelraddampfer
 Tennessee (Schiff, 1863), Panzerschiff der Südstaaten, das 1863 vom Stapel lief